Grindstone Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Grindstone Creek (Hamilton Harbour), vattendrag i Ontario, 
 Grindstone Creek, Algoma District, vattendrag i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar